Fairmount Apartments ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Fairmount Apartments (Wichita, Kansas), NRHP-ID 09001167
 Fairmount Apartments (Jersey City, New Jersey), NRHP-ID 95000183